Union pour la majorité présidentielle (Djibouti) - politieke partij in Djibouti
 Union pour la majorité présidentielle - oorspronkelijke naam van de Franse politieke partij Union pour un mouvement populaire